11409 Horkheimer, asteroide della fascia principale.
Horkheimer Studios

Persone 
E.D. Horkheimer, produttore cinematografico statunitense
H.M. Horkheimer, produttore cinematografico e regista statunitense
Max Horkheimer, filosofo tedesco